Arthurs Seat kan syfta på:
 Arthurs Seat, Victoria, en ort i Australien
 Arthurs Seat (bergstopp), en bergstopp i Kenya